Vasarely est la forme francisée du nom hongrois Vásárhelyi et est le patronyme de plusieurs personnes :

 Victor Vasarely (1906 - 1997), artiste hongrois

 Jean-Pierre Vasarely dit « Yvaral » (1934 - 2002), peintre français, fils de Victor Vasarely